Park House bezeichnet:

 Park House (Aberdeenshire), Schottland
 Park House (Cardiff), Wales
 Park House (Chester), England
 Park House (New York), Vereinigte Staaten
 Park House (Somerset), England
 Park House (Leicestershire), England
 für das Herrenhaus bei Cornhill, Schottland, siehe Castle of Park (Aberdeenshire)
 für das Tower House in Dumfries and Galloway, Schottland, siehe Castle of Park (Dumfries and Galloway)